Nordamerika og Caribienmesterskabet i håndbold for kvinder er den officielle konkurrence for landshåndboldhold i Sydamerika og Mellemamerika og finder sted hvert andet år. Ud over at krone de Syd- og Mellemamerikanske mestre, tjener turneringen også som en kvalificerende turnering til verdenshåndboldmesterskabet i håndbold, siden 2019. Den første turnering blev afholdt i 2015 i Salinas, Puerto Rico.

Turneringen blev dannet som en direkte overgang fra de panamerikanske mesterskaber i håndbold i 2018, hvor man valgte at splitte turneringen op i to. Den anden turneringen hedder Syd- og Mellemamerikamesterskabet i håndbold.

Turneringen reguleres og administreres af Nordamerika og Caribiens håndboldforbund, siden 2019.

Summary

Medaljeoversigt

Deltagende nationer

Referencer

Eksterne henvisninger 
www.panamhandball.org

Nordamerika og Caribienmesterskabet i håndbold